Джон Ньюкомб був чемпіоном попереднього року, але в півфіналі його переміг Кен Роузволл.

У фіналі Джиммі Коннорс здолав Кена Роузволла з рахунком 6–1, 6–0, 6–1. Цей матч встановив рекорд як найкоротший фінал в одиничному розряді серед чоловіків за історію турнірів Великого шолома, як за кількістю геймів, так і за тривалістю - 1 година і 18 хвилин.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1974 US Open Men's Singles draw

1974 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу